Fosfine, een fosforverbinding
 Fosfaan (stofklasse), een groep van analoge driewaardige fosforverbindingen